В целом Европейский союз выделяется довольно сложной демографической ситуацией. Это объясняется низкой рождаемостью и низким уровнем естественного прироста. Наиболее низкая рождаемость наблюдается в Греции, Испании, Италии, Германии — до 10 %. В ФРГ фиксируется убыль населения. Одновременно меняется и возрастной состав населения в сторону понижения доли детских возрастов и повышения доли пожилых возрастов. Согласно предсказанию аналитиков, к 2050 году 50 % населения Европейского союза будет старше 50 лет.

Население и площадь

Миграция 
Всё это привело к изменению роли региона в мировой системе внешних миграций населения. Если со времён Великих географических открытий Европа была главным очагом эмиграции, то ныне она превратилась в главный мировой очаг трудовой иммиграции. Иммигранты в основном привлекаются к строительным, дорожным работам и автомобилестроению.

Плотность населения 
Страны Западной Европы являются наиболее заселёнными среди стран территории Европы. Размещение населения в данном регионе прежде всего определяется географией городов. Уровень урбанизации — 70—90 %. В Европе в 1970-х годах зародился и процесс субурбанизации — оттока населения из загрязненных городов в пригороды и сельскую местность.

Религия 
В странах Западной Европы господствующая религия — христианство. В Южной Европе резко преобладает католицизм, в Северной — протестантство, в Средней они находятся в разных соотношениях. На юго-востоке ЕС — православие.
На национально-религиозной почве в некоторых странах возникают конфликты.

Национальный состав 
Национальный состав населения Европы довольно однороден, так как подавляющее большинство из многих народов региона относится к индо-европейской языковой семье. Здесь есть мононациональные государства (Ирландия, Швеция, Дания, Германия, Австрия, Италия).

Есть страны с преобладанием одной нации, но с наличием национальных меньшинств (Франция, Испания).
Также есть двунациональные страны (Бельгия), с более сложным национальным составом.

В шести государствах ЕС большинство населения составляют славяне: Болгария, Хорватия, Чехия, Польша, Словакия и Словения.

См. также 
 Список стран ЕС
 Список государств — членов Европейского союза по численности населения
 Старение Европы

Примечания

Литература 
 

Европейский союз